Příjmení Jahnl, též Jahnel, nosí tyto osobnosti:

 Anton Jahnl (1848–1895) – českoněmecký notář a politik z Cvikova, poslanec Českého zemského sněmu
 Anton Jahnel (1825–1896) – českoněmecký úředník a politik z Liberce, poslanec Českého zemského sněmu
 David Jahnl (1808–???) – český lékař působící v Plzni